Munyomyi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Muyomvyi, vattendrag, Bururi, 
 Munyomyi (vattendrag i Burundi), Bururi, 

Robotskapade Burundiförgreningar